DFL-Supercup 2014 bylo historicky páté jednozápasové utkání každoročně pořádané soutěže zvané DFL-Supercup. Účastníci soutěže byli dva - vítěz dvou hlavních soutěží, německé Bundesligy i německého poháru DFB-Pokal za sezonu 2013/14 FC Bayern Mnichov, který se střetl s druhým celkem Bundesligy ze sezóny 2013/2014, mužstvem Borussia Dortmund.

Utkání se odehrálo 13. 8. 2014 na domácím hřišti Dortmundu Signal Iduna Park, Borussia porazila Bayern poměrem 2:0 a stala se vítězem tohoto ročníku DFL-Supercupu. Za Bayern nastoupil poprvé v soutěžním zápase od svého letního přestupu z Borussie Dortmund polský kanonýr (a nejlepší střelec německé Bundesligy 2013/2014) Robert Lewandowski, ale neprosadil se. Druhý gól Borussie vstřelil Pierre-Emerick Aubameyang a oslavil jej originálním způsobem, vytáhl ze stulpny schovanou masku Spidermana a nasadil si ji na hlavu.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 DFL-Supercup
 Německá fotbalová Bundesliga 2013/2014

Externí odkazy 
 (West) Germany - List of Super/League Cup Finals, RSSSF.com 

DFL-Supercup
Fotbal v Německu v roce 2014
Zápasy Bayernu Mnichov
Zápasy Borussie Dortmund